Desa Panongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panongan (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 108,43), Jawa Barat, 
 Desa Panongan (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 108,22), Jawa Barat, 
 Desa Panongan (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 108,57), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar